Schifffahrtslinie steht für:
 Schifffahrts-Unternehmen mit regelmäßigen Verkehrsverbindungen (Liniendienst)
 Schifffahrtsroute, in der Binnenschifffahrt eine Wasserstraße
 Schifffahrtsroute, in der Seeschifffahrt einen Seeweg